En honor al militar mexicano Ignacio Zaragoza se nombran los siguientes lugares de México:

 Municipio de Ignacio Zaragoza (Chihuahua), municipio del estado de Chihuahua;
 Ignacio Zaragoza (Chihuahua), localidad del estado de Chihuahua, cabecera del municipio anterior;
 Ignacio Zaragoza (Quintana Roo), localidad del estado de Quintana Roo;
 Ignacio Zaragoza (Centla), localidad del estado de Tabasco;
 Ignacio Zaragoza (Sonora), localidad del estado de Sonora.